Kohistani (auch Qohistani) ist eine Gruppe der in Indien, Pakistan und Afghanistan gesprochenen dardischen Sprachen.

Außerdem ist es der Familienname folgender Personen:

 Fardeen Kohistani (* 1994), afghanischer Fußballspieler
 Freschta Kohistani (1991–2020), afghanische Politikerin und Bürgerrechtlerin
 Israfeel Kohistani (* 1987), afghanischer Fußballspieler
 Tahmina Kohistani (* 1989), afghanische Leichtathletin